Ersatz ("surrogato" in lingua inglese e tedesca) può indicare:

Letteratura 
 Ersatz – racconto breve di Henry Slesar

Musica 
 Ersatz Audio – etichetta discografica statunitense
 Ersatz – album di Julien Doré del 2008